MHP kan betekenen:
 Milliyetçi Hareket Partisi, de Turkse Partij van Nationalistische Beweging
 MHP, vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel, een voormalige Nederlandse vakorganisatie
 Multimedia Home Platform, een open standaard voor computersoftware.